Poirieria bowdenensis är en snäckart som beskrevs av E. H. Vokes 1970. Poirieria bowdenensis ingår i släktet Poirieria och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
bowdenensis